Nagakura ist der Familienname folgender Personen:

 Hayate Nagakura (* 1996), japanischer Fußballspieler
 Hiromi Nagakura (* 1952), japanische Fotografin
 Motoki Nagakura (* 1999), japanischer Fußballspieler
 Nagakura Saburō (1920–2020), japanischer Physikochemiker
 Nagakura Shimpachi (1839–1915), Kapitän des zweiten Korps der japanischen Polizeieinheit Shinsengumi